Il singolare del torneo di tennis Barnstaple Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jérémy Chardy che ha battuto in finale Stéphane Bohli 7-64, 61-7, 7-5.

Teste di serie 

 Kristian Pless (quarti di finale)
 Robin Haase (quarti di finale)
 Tomáš Zíb (secondo turno)
 Steve Darcis (semifinali)

 Assente
 Stefano Galvani (primo turno)
 Dušan Vemić (primo turno)
 Laurent Recouderc (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Barnstaple Challenger 2007